Fred Klein peut se référer à :

Fred Klein (1898-1990), peintre néerlandais ;
 Fred Klein, dit Fritz Klein (1932-2006), sexologue américain connu pour ses travaux sur la bisexualité.